Siódme Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w rozgrywane były w Ułan Bator, między 15 a 20 czerwca 2006 roku.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny 

* Irańczyk Ali Reza Gharibi, który wygrał walkę finałową w kategorii do 120 kg, został zdyskwalifikowany za doping. Srebrnego medalu nie przyznano.

Styl wolny 

* Rosjanin Alexei Zudaev, który wygrał walkę finałową w kategorii do 55 kg, został zdyskwalifikowany za doping. Srebrnego medalu nie przyznano.

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
Sport w Ułan Bator
2006 w Mongolii
Zapasy w Mongolii